Haghub ist der Ortsname von

 Haghub (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haghub (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern